Robert Arthur (1909-1986), produttore cinematografico statunitense
Robert Arthur Jr. (1909-1969), scrittore statunitense
Robert Arthur (1925-2008), attore statunitense